Karina este un prenume feminin ce provine din latina, fiind compus din termenul  (drag, iubit), cuvant preluat si de alte limbi precum italiana () si franceză (). Cea de a doua parte componenta a nuelui (-ina) este des utilizată în latină pentru a forma diminutive. Asadar, pornind de la etimologia numelui, Karina poate fi tradus prin draguta mica sau iubita mica. Totusi, unii specialisti afirma ca acesta este un derivat al numelui Ecaterina, care poate semnifica pur („katharos”) sau tortura ("katerina" ).

Persoane cunoscute ce poarta acest nume: Kareena Kapoor Khan (actrita), Anna Karina (actrita)

Listă de persoane cu acest nume 

Prenume feminine